Iskra kan syfta på:

 Iskra, en rysk socialistisk tidning
 Iskra (musikgrupp), en svensk musikgrupp
 Iskăr, en flod i Bulgarien

Geografi

Bulgarien 

 Iskra (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Sitovo, 
 Iskra (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj, 
 Iskra (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Karnobat,